Tropper ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Tropper (* 1970), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Josef Tropper (* 1963), österreichischer Semitist
 Peter Günther Tropper (* 1956), österreichischer römisch-katholischer Kirchenhistoriker und Diözesan-Archivar der Diözese Gurk